Andriej Piatnicki
 Josif Piatnicki
 Jakub (Piatnicki)
 Nikołaj Piatnicki
 Wassian (Piatnicki)